Catwoman est un personnage de comics lié à Batman et appartenant à DC Comics
 Catwoman est un jeu vidéo sorti en 1999.
  est un film américain réalisé par Pitof et sorti en 2004.
 Catwoman est un jeu vidéo basé sur le film, sorti en 2004.
 Catwoman est une pirate informatique impliquée dans l'affaire Clauberg